Gerald Brown jr. (n. 1975), cestista statunitense
Gerald Edward Brown III (n. 1985), cestista statunitense
Gerald Edward Brown (1926-), fisico teorico statunitense